Joannicjusz — imię męskie pochodzenia grecko-semickiego, wywodzące się od sem. Johhanan ("Jahwe okazał łaskę, miłosierdzie"). 

Joannicjusz imieniny obchodzi 4 listopada, w dzień wspomnienia św. Joannicjusza Wielkiego.

Joannicjusz w innych językach:
 rosyjski — Аникий, Аникей, cerk. Иоанникий.

Osoby noszące imię Joannicjusz:
 Joannicjusz (arcybiskup Cypru) (zm. 1848) — zwierzchnik Cypryjskiego Kościoła Prawosławnego w latach 1840-1848
 Joannicjusz (1810—1877) — arcybiskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego  
 Joannicjusz (1826—1900) — rosyjski biskup prawosławny
 Joannicjusz  (1880—1945) — prawosławny metropolita Czarnogóry i Przymorza
 Joannicjusz (1885—1969) — rosyjski biskup prawosławny
 Joannicjusz (ur. 1938) — biskup Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego
 Joannicjusz (ur. 1939) — bułgarski biskup prawosławny
 Joanicjusz Nazarko — rektor Politechniki Białostockiej w latach 2005–2008
 Joannicjusz (ur. 1959) — biskup Serbskiego Kościoła Prawosławnego

Przypisy 

Męskie imiona greckie